Tenisový turnaj ATP Barcelona Open Banco Sabadell 2012 se konal ve dnech 23. sž 30. dubna ve španělské Barceloně. Hrálo se v areálu Real Club de Tenis Barcelona na otevřených antukových dvorcích.

Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 500 series. Odměny činily 1 627 500 EUR. Singlový titul obhájil nejvýše nasazený Rafael Nadal.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Prvních devět nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
  Rafael Nadal (vítěz)
  Andy Murray (čtvrtfinále)
  David Ferrer (finále)
  Tomáš Berdych (odstoupil)
  Janko Tipsarević (čtvrtfinále)
  Nicolás Almagro (3. kolo)
  Feliciano López (čtvrtfinále)
  Kei Nišikori (čtvrtfinále, skreč)
  Fernando Verdasco (semifinále)
  Radek Štěpánek (odstoupil)
  Milos Raonic (semifinále)
  Marcel Granollers (1. kolo)
  Kevin Anderson (3. kolo)
  Juan Ignacio Chela (odstoupil)
  Bernard Tomic (2. kolo)
  Pablo Andújar (2. kolo)
  Albert Ramos (3. kolo)
  Denis Istomin (1. kolo)

 Jiná forma účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do hlavní soutěže:
  Iñigo Cervantes Huegun
  Gerard Granollers
  Filip Krajinović
  Javier Martí
  Rubén Ramírez Hidalgo

Následující hráči postoupili z kvalifikace:
  Aljaž Bedene
  Sergej Bubka
  Federico Delbonis
  Robert Farah
  David Goffin
  Andrej Golubjov
  João Sousa
  Arnau Brugués-Davi – jako šťastný poražený
  Jevgenij Donskoj – jako šťastný poražený
  Stéphane Robert – jako šťastný poražený
  Eduardo Schwank – jako šťastný poražený

 Odhlášení 
  Thomaz Bellucci (natažení břišního svalstva)
  Tomáš Berdych (zranění pravého ramene)
  Juan Ignacio Chela (zranění Achillovy šlachy)
  Juan Mónaco (zranění hlezna)
  Radek Štěpánek (gastroenteritida)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 2. sekce 

 Dolní polovina 

 3. sekce 

 Čtyřhra 

 Nasazené páry 
Všechny nasazené páry měly v úvodním kole volný los.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále, odstoupili)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (semifinále)
  Mahesh Bhupathi /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (vítězové)'  František Čermák /  Filip Polášek (2. kolo)
  Santiago González /  Christopher Kas (čtvrtfinále)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)
  Oliver Marach /  Alexander Peya ''(semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Barcelona Open